Band of Joy — студийный альбом британского певца Роберта Планта и его группы Band of Joy, выпущен 13 сентября 2010 года.

Об альбоме 
Плант обрабатывает и переосмысляет традиционную американскую музыку — блюз, госпел, кантри. Практически все композиции (кроме Central Two-O-Nine) являются кавер-версиями. Альбом сочетает элементы блюза, госпела, прогрессив-рока, хард-рока, психоделии.

Список композиций 
 «Angel Dance» (David Hidalgo, Louie Perez) — 3:50
 «House of Cards» (Richard Thompson) — 3:14
 «Central Two-O-Nine» (Robert Plant, Buddy Miller) — 2:49
 «Silver Rider» (Zachary Micheletti, Mimi Parker, Alan Sparhawk) — 6:06
 «You Can’t Buy My Love» (Billy Babineaux, Bobby Babineaux) — 3:11
 «Falling in Love Again» (Dillard Crume, Andrew Kelly) — 3:38
 «The Only Sound That Matters» (Gregory Vanderpool) 3:45
 «Monkey» (Micheletti, Parker, Sparhawk) — 4:58
 «Cindy, I’ll Marry You Someday» (Traditional, arranged by Plant, Miller) — 3:37
 «Harm’s Swift Way» (Townes Van Zandt) — 4:19
 «Satan Your Kingdom Must Come Down» (Traditional, arranged by Plant, Miller) — 4:12
 «Even This Shall Pass Away» (Theodore Tilton, arranged by Plant, Miller) — 4:03

Участники записи 
 Роберт Плант — вокал, продюсер
 Пэтти Гриффин — вокал
 Бадди Миллер — электрогитара, баритон, шестиструнная бас-гитара, двенадцатиструнная гитара
 Даррелл Скотт — акустическая гитара, мандолина, октавная мандолина, банджо, аккордеон, слайд-гитара
 Байрон Хаус — бас-гитара
 Марко Джовино — ударные, перкуссия

Ссылки 
 Альбом Band of Joy на официальном сайте группы

Альбомы Роберта Планта
Кавер-альбомы
Альбомы Rounder Records